Andrzej Wierciński est notamment le nom de :
Andrzej Wierciński (1930-2003), anthropologue polonais spécialiste d'anthropologie des religions, de l'origine des Slaves puis de la kabbale et de la guématrie (numérologie hébraïque).
Andrzej Wierciński (1960- ), théologien et philosophe polonais spécialiste de l'herméneutique, professeur à l'université de Fribourg-en-Brisgau.
Andrzej Wierciński (1995- ), pianiste polonais, premier prix du concours national polonais de piano Frédéric-Chopin en 2015.